«Антоша Рыбкин» — фронтовая кинокомедия режиссёра Константина Юдина.

Фильм продолжает рассказ о воинских подвигах повара-бойца Антоши Рыбкина, героя «Боевого киносборника» № 3.

Сюжет 

Перед атакой на село, захваченное фашистами, командир решает провести отвлекающий манёвр — концерт фронтовой бригады артистов. Повару Антоше Рыбкину поручено заменить недостающего актёра и исполнить роль немецкого ефрейтора. Облачённый во вражеский мундир, он проникает в тыл к противнику и помогает своим освободить село.

В ролях 
 Борис Чирков — Антон Иванович Рыбкин
 Марина Ладынина — Лариса Семёновна, актриса
 Владимир Грибков — Пал Палыч Козловский, временно исполняющий обязанности худрука
 Николай Крючков — командир подразделения
 Константин Сорокин — Федя, боец-повар
 Людмила Шабалина — Катя Власова
 Татьяна Говоркова — Мария Ивановна
 Евгений Тетерин — Фриц
 Григорий Шпигель — пьяный немецкий пулемётчик
 Елизавета Кузюрина
 Николай Трофимов
 Константин Юдин — капитан пехоты

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Гранберг
 Режиссёр: Константин Юдин
 Оператор: Борис Петров
 Художник: Владимир Егоров, Георгий Гривцов
 Композиторы: Оскар Сандлер, Юрий Милютин

Примечания

Ссылки 
 «Антоша Рыбкин» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Кинокомедии СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё
Чёрно-белые фильмы СССР
Кинокомедии 1942 года
Фильмы СССР 1942 года
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы на русском языке